Modestas Vaičiulis (ur. 11 kwietnia 1989) − reprezentant Litwy w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Modestas Vaičiulis pojawił się 20 lutego 2007 roku podczas zawodów Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w hiszpańskim Jaca, gdzie na dystansie 7,5 km stylem klasycznym zajął 54. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2008 roku, podczas zawodów w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 76. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Vaičiulis nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Urodzeni w 1989
Litewscy biegacze narciarscy
Litewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018